REDIRECT Рождение нации